Грисаленья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Буреба.  Занимает площадь 16,32 км². Население — 43 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса